Змагання жінок у акробатиці на Чемпіонаті світу-2011 проходило в  Дір-Веллі, США, 3–4 лютого 2011 року (кваліфікація і фінал). Участь у змаганнях взяли 16 атлетів із 8 країн світу.

Результати

Кваліфікація

Фінал

Посилання
 Кваліфікація
 Фінал

Чемпіонат світу з фристайлу 2011
Жіноча акробатика на чемпіонатах світу з фристайлу